Куре́нь () — село, расположенное на территории Нежинського района Черниговской области (Украина). Село Курень находится примерно в 4 км к юго-западу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 142 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата. В селе расположен детский оздоровительный лагерь Мечта (укр. Мрія).

Население составляет 4015 жителей (2006 год). Плотность населения — 573,57 чел/кв.км. Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

История 
Впервые упоминается в 1650 году. В ХІХ столетии село Курень было в составе Бахмачской волости Конотопского уезда Черниговской губернии. В селе была Николаевская церковь. Священнослужители Николаевской церкви:
 1805 - священник Иван Тимофеевич Дончевский
 1888 - священник Иван Златковский
 1891 - священник Василий Левитский

Примечания

Ссылки 
 Курень на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района